Kortis kan avse:

Kortis, Askola kommun – en by i Askola kommun i Finland